Yours Truly, a Sick of It All albuma, 2000
Yours Truly, Ariana Grande albuma, 2013